Пирузян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пирузян, Арам Сергеевич (1907—1996) — советский и армянский государственный деятель, председатель Совета Народных Комиссаров Армянской ССР.
 Пирузян, Лев Арамович (1937—2013) — советский и российский учёный в области медицинской биофизики, физиологии.